Mascaras kan syfta på:
 Mascaras, Gers
 Mascaras, Hautes-Pyrénées